Günther Seiffert, nemški dirkač Formule 1, * 18. oktober 1937, Nemčija.

Günther Seiffert je upokojeni nemški dirkač Formule 1. V svoji karieri je nastopil le na domači Veliki nagradi Nemčije v sezoni 1962, ko naj bi dirkal skupaj s Wolfgangom Seidlom, toda nobenemu izmed njiju se z dirkalnikom Lotus 24 ni uspelo kvalificirati na samo dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Prvenstvene dirke

Neprvenstvene dirke

Rojeni leta 1937
Živeči ljudje
Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali